Ragbi klub Policijska akademija je ragbijski klub iz Zagreba.

Klupsko sjedište je u Aveniji Gojka Šuška 1 u Zagrebu.

Vanjske poveznice 

Policijska akademija
 šport u Zagrebu